El nombre Able ha sido usado por tres ciclones tropicales en el océano Atlántico, y por un ciclón en el océano Pacífico.

Atlántico:
 1950 - Huracán Able - Fue un huracán categoría 4.
 1951 - Huracán Able - Fue un huracán categoría 3.
 1952 - Huracán Able - Fue un huracán categoría 1.

Pacífico:

 1996  - Tormenta tropical Able